Chelan (hop)
 Chelan (Washington), VS
 Chélan, Frankrijk